Гюльнар Алифага кызы Салманова (; 24 июля 1956, Хиллы — 24 октября 2015, Баку) — азербайджанская актриса. Лауреат премии Президента Азербайджана (2015). Заслуженная артистка Азербайджана (2000).

Биография 
Родилась в посёлке Хыллы Нефтечалинского района.

В 1981 году окончила факультет комедии Азербайджанского Государственного института искусств. С того же года работала в Азербайджанском театре музыкальной комедии.

У актрисы был сильный голос сопрано. В основном выступала в своём амплуа субретки как на телевидении, так и в кино.

В 1978 году вышла замуж. В 1979 году родился сын Эльчин.

Умерла 24 октября 2015. Похоронена на кладбище «Мазары Шехер».

Фильмография 
 Bağışla (Извини) (1983)
 Adam ol! 2 (Будь человеком 2) (2006)
 Adam ol! 3 (Будь человеком 3) (2007)
 Acılar bitməz (Боль не кончается) (2009)

Награды 
 Заслуженная артистка Азербайджана (2000)
 Премия Президента Азербайджана от 6 мая 2015 года

Примечания

Ссылки 
 Gülnar Salmanova: «O aktrisa belimdən yumruğu ilə zərbə vurdu» — FOTO
 Əməkdar artist Gülnar Salmanova dünyasını dəyişib, Mədəniyyət. — 2015. — 28 oktyabr. — S. 10.

Киноактрисы Азербайджана
Выпускники Азербайджанского университета культуры и искусств
Лауреаты премии Президента Азербайджана
Похороненные в Баку